SJI – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di San Jose (Filippine)